Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 50-es, továbbá 50A, 50B, 50C, 50É és 50Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 50-es busz (Balatonfüred)

 50-es busz (Budapest)megszűnt
 50A busz (Budapest)megszűnt
 50B busz (Budapest)megszűnt
 50C busz (Budapest)megszűnt
 50Y busz (Budapest)megszűnt
 50É busz (Budapest)megszűnt

 50-es busz (Debrecen)megszűnt

 50-es busz (Pécs)megszűnt

 50-es busz (Szeged)megszűnt

 50-es busz (Tatabánya)

 50-es busz (Veszprém)megszűnt